Ferenc Molnár ist der Name folgender Personen: 

* Ferenc Molnár  (1878–1952), ungarischer Schriftsteller und Journalist
 Ferenc Molnár  (Fußballspieler, 1885) (1885–1959), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Ferenc Molnár  (Fußballspieler, 1891) (* 1891; † unbekannt), ungarischer Fußballspieler und -trainer
 Ferenc Molnár (Sänger) (* 1982), ungarischer Sänger